Маркл (, ) — фамилия. Известные носители:

 Маркл, Губерт (1938—2015) — немецкий учёный-биолог.
 Меган, герцогиня Сассекская (урожд. Маркл; род. 1981) — супруга принца Гарри, герцога Сассекского; бывшая американская актриса и фотомодель.
  (род. 1952) — американский режиссёр кино и телевидения